Росс Багдасаря́н:
 Багдасарян, Росс-старший (1919—1972) — американский пианист, автор песен, актёр и продюсер, создатель сериала «Элвин и бурундуки».
 Багдасарян, Росс-младший (род. 1949) — американский продюсер, певец.